Saattorsuaq bezeichnet:
 Saattorsuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattorsuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattorsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland